Xu steht für:
 Xu (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Xu, Währungseinheit, Hundertstel des Vietnamesischer Đồngs
 Lanting Xu, chinesische Kalligrafie, siehe Orchideenpavillon

XU steht für:
 PSA-XU-Motor, Motorenreihe von Peugeot Citroën
 Kfz-Kennzeichen, Norwegen: Namsos
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kambodscha
 African Express Airways (IATA-Code), kenianische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Tsui (Familiennamen)
 Hsu (Begriffsklärung)

Abkürzung